Алексе́й Ю́рьевич Тарха́нов (род. 23 апреля 1977, Москва, СССР) — российский телеведущий, журналист и продюсер.

Биография 
Алексей Тарханов родился 23 апреля 1977 года в Москве. Мать — Людмила Тарханова.

В 12 лет пришел проходить школьную практику на радио, остался в телецентре до сих пор. В 14 лет сделал свой первый радиорепортаж. В 15 молодёжную программу «Здравствуй, это я!» Начал писать в «Пионерскую правду» и с гордостью носил звание юнкора.

С 1995 по 1997 год служил в армии.

С 1998 по 2003 год учился в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов на факультет журналистики. Параллельно, правда, работал звукорежиссером на телевидении.

С 2000 по 2001 год учился в академии медиаиндустрии (ИПК работников ТВ и РВ, кафедра основ риторики и дикторского мастерства). В 2001 году пришёл на канал «НТВ» и стал редактором программы «Сегодня», а до 2005 года ведущим.

С 2005 по 2006 год ведущий утреннего информационного канала «Сегодня утром» на «НТВ».

В 2006 году — ведущий радиостанции «Сити ФМ».

С 2007 по 2009 год — ведущий «Новостей» на телеканале РБК.

С июня 2009 года — закадровый голос в программе «Средний класс» на «НТВ».

Примечания